

Sport 
 Coupe de Suisse de baseball
 Coupe de Suisse de football
 Coupe de Suisse de basket-ball
 Coupe de Suisse de hockey sur glace

Autres

Voir aussi 
 Liste des coupes
 Liste des championnats -